Sveta Nedjelja (Hvar), mjesto na otoku Hvaru, gradsko naselje Hvara
 Sveta Nedjelja (otok), otok u Crnoj Gori

Vidi također i:
 Sveta Nedelja (Zagrebačka županija), grad
 Sveta Nedelja (općina), općina